Il Terceiro Campeonato Nacional de Clubes (in italiano Terzo Campionato Nazionale di Club) è stato la 3ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Primo turno: prima fase in 2 gruppi di 20 squadre ciascuno, seconda fase in 4 gruppi ognuno di 10 squadre; in entrambe le fasi partite di sola andata. Passano alla fase successiva le migliori 20 nella classifica generale comprendente entrambe le fasi.

Secondo turno: 2 gruppi con 10 squadre ciascuno. Ogni squadra affronta una volta le altre componenti del proprio gruppo e si qualifica alla fase seguente la migliore di ogni raggruppamento.

Fase finale: quadrangolare con partite di sola andata. La prima classificata vince il campionato.

Partecipanti

Primo turno

Prima fase

Risultati Gruppo A

Risultati Gruppo B

Seconda fase

Risultati Gruppo 1

Risultati Gruppo 2

Risultati Gruppo 3

Risultati Gruppo 4

Classifica finale

Verdetti 
 Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Santos, América Mineiro, San Paolo, Fortaleza, Góias, Vitória, Coritiba, Internacional, Guarani, Botafogo, Vasco da Gama, Corinthians, Ceará, Bahia, Tiradentes, Santa Cruz e Atlético Mineiro qualificati al secondo turno.

Secondo turno

Gruppo 1

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Palmeiras e Internacional qualificati alla fase finale.

Gruppo 2

Risultati

Classifica

Verdetti 
 San Paolo e Cruzeiro qualificati alla fase finale.

Fase finale

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Palmeiras campione del Brasile 1973.
 Palmeiras e San Paolo qualificati per la Coppa Libertadores 1974.

Classifica marcatori 
Fonte:

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

1973